Алекса́ндр Ко́нонов:
 Кононов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5734; 1 декабря 1838.
 Кононов, Александр Иванович (1978—2014) — Герой Российской Федерации; подполковник.
 
 
 Кононов, Александр Терентьевич (1895—1957) — русский советский писатель, педагог.
 Кононов, Александр Фёдорович (1925—2006) — старшина Советской Армии, Герой Советского Союза.